Барри-эш-Шарки () — город на западе центральной части Сирии, расположенный на территории мухафазы Хама. Входит в состав района Саламия. Является центром одноимённой нахии.

Географическое положение 
Город находится в южной части мухафазы, на высоте 551 метра над уровнем моря.
Барри-эш-Шарки расположен на расстоянии приблизительно 38 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Хамы, административного центра провинции и на расстоянии 177 километров к северо-востоку от Дамаска, столицы страны.

Население 
По данным официальной переписи 2004 года численность населения города составляла 4172 человека (2110 мужчин и 2062 женщины). Насчитывалось 826 домохозяйств.

Транспорт 
Через город проходит национальная автотрасса 45. Ближайший гражданский аэропорт — Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада.

Примечания 

Города мухафазы Хама